Други турнир је одржан у Риги од 12. до 24. јула 2019. године, као етапа такмичења ФИДЕ Гран при 2019  Победник је био азербејџански шахиста Шакријар Мамеђаров, који је у финалу победио  француског такмичара Максима Вашие-Лаграва.

Учесници

Такмичење 

 || align=center| ½ || ½ ||1|| 0|| ½||½|| ½|| ½|| 1|| align=center|5|-
| align=left| || align=center| ½ || ½ ||0|| 1|| ½||½||½|| ½||0 || align=center| 4
|}
{| class="wikitable"
|+ Весли Со (2763)-Пентала Харикришна (2734)
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left|{{flagathlete|Весли Со|САД}} || align=center| ½ || ½ ||1|| ½|| |||| || || || align=center|2½|-
| align=left| || align=center| ½ || ½ ||0|| ½|| |||||| || || align=center| 1½
|}
{| class="wikitable"
|+ Пјотр Свидлер (2737)-Јан-Кшиштоф Дуда (2729)
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||½|| 0|| |||| || || || align=center|1½
|-
| align=left|{{flagathlete|Јан-Кшиштоф Дуда|Пољска}} || align=center| ½ || ½ ||½|| 1|| |||||| || || align=center| 2½|}
{| class="wikitable"
|+ Шакријар Мамеђаров (2765)-Данил Дубов (2700)
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left|{{flagathlete|Шакријар Мамеђаров|Азербејџан}} || align=center| ½ || 1 |||| || |||| || || || align=center|1½|-
| align=left| || align=center| ½ || 0 |||| || |||||| || || align=center| ½
|}
{| class="wikitable"
|+ Никита Витјугов (2727)-Александар Гришчук (2766)
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||0||0 || |||| || || || align=center|1
|-
| align=left|{{flagathlete|Александар Гришчук|Русија}} || align=center| ½ || ½ ||1|| 1|| |||||| || || align=center| 3|}
{| class="wikitable"
|+ Левон Аронјан (2756)-Ју Јанги (2736)
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||½||½ ||½ ||½||1 ||0 || ½|| align=center|4½
|-
| align=left|{{flagathlete|Ју Јанги|Кина}} || align=center| ½ || ½ ||½|| ½|| ½||½||0||1 ||½ || align=center| 4½|}
{| class="wikitable"
|+ Хикару Накамура (2754)-Веселин Топалов (2740)
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||½||0 || |||| || || || align=center|1½
|-
| align=left|{{flagathlete|Веселин Топалов|Бугарска}} || align=center| ½ || ½ ||½|| 1|| |||||| || || align=center| 2½|}
{| class="wikitable"
|+ Максим Вашие-Лаграв (2775)-Давид Навара (2734)
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left|{{flagathlete|Максим Вашие-Лаграв|Француска}} || align=center| 1 || ½ |||| || |||| || || || align=center|1½|-
| align=left| || align=center| 0 || ½ |||| || |||||| || || align=center| ½
|}

 Четвртфинале 15.-17.05.2019.

{| class="wikitable"
|+ Сергеј Карјакин-Весли Со
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! R1.1 !!R1.2!!R2.1!!R2.2!!B1!!B2!!А!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || align=center|½ ||align=center|½||align=center| ½|| align=center|½||align=center|½|| align=center|0|| align=center|½|| || align=center|3½ 
|-
| align=left|{{flagathlete|Весли Со|САД}} || align=center| ½ || align=center|½ ||align=center|½|| align=center|½|| align=center|½||align=center|½||align=center|1|| align=center|½|| || align=center| 4½ 
|}
{| class="wikitable"
|+ Јан-Кшиштоф Дуда-Шакријар Мамеђаров
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! R1.1 !!R1.2!!R2.1!!R2.2!!B1!!B2!!А!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||align=center|½||align=center| 0|| |||| || || || align=center|1½ 
|-
| align=left|{{flagathlete|Шакријар Мамеђаров|Азербејџан}} || align=center| ½ || ½ ||align=center|½|| align=center|1|| |||||| || || align=center| 2½ 
|}
{| class="wikitable"
|+ Александар Гришчук-Ју Јанги
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! R1.1 !!R1.2!!R2.1!!R2.2!!B1!!B2!!А!! Бодови 
|- 
|align=left|{{flagathlete|Александар Гришчук|Русија}} || align=center| ½ || ½ ||align=center|1|| align=center|½|| |||| || || || align=center|2½  
|-
| align=left| || align=center| ½ || ½ ||align=center|0|| align=center|½|| |||||| || || align=center| 1½ 
|}
{| class="wikitable"
|+ Веселин Топалов-Максим Вашие-Лаграв
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! R1.1 !!R1.2!!R2.1!!R2.2!!B1!!B2!!А!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center|0 || ½ |||| || |||| || || || align=center|½ 
|-
| align=left| || align=center| 1 || ½ |||| || |||||| || || align=center| 1½''' 
|}

Полуфинале 18.-20.07.2019.

Финале 22.-24.07.2019.

Референце

Спољашње везе 
 Guide to Riga Grand Prix 2019 , official site of the 2nd Grand Prix tournament, Riga, July 2019
 https://chess24.com/en/embed-tournament/riga-fide-gp-2019

Светски шампионат у шаху
Шах
Спорт у 2019.
Спорт у Риги
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2019